Das IX Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal 2006 fand vom 19. bis 24. September 2006 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 20.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Barker, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem bezwang er Miguel Ángel Rodríguez mit 11:6, 13:11 und 11:7, womit er zum zweiten Mal in Folge das Turnier gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Javier Castilla einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2006
PSA World Tour 2006/07